FSM, kan syfta på

 FSM – gudomen i Pastafarianism, se Det flygande spaghettimonstret
 FSM – landskod ISO 3166-1 för Mikronesiens federerade stater
 FSM – (Finite State Machine) en abstrakt modell som används till exempel inom mjukvaruutveckling, hårdvarudesign, beräkningsteori och språkvetenskap, se Tillståndsmaskin
 FSM – ett tidigare polskt bilmärke och fordonstillverkare, se Fabryka Samochodów Małolitrażowych
FSM - Full Service Model - ett initiativ för att utveckla ett bokningsgränssnitt mellan distributörer och järnvägsföretag, se https://tsga.eu/fsm